Met unitair wordt bedoeld:
 Unitaire staat oftewel eenheidsstaat, dan wel strevend naar een (behoud van) dergelijke staatsinrichting
 Unitaire matrix, bestaande uit een eenheidselement.
 Behorend tot een politieke unie.